

Patronyme 
 Belle van Zuylen (1740-1805), surnom et nom de jeune femme d'Isabelle de Charrière, écrivaine néerlandais d'expression francophone ;
 Gustave van Zuylen (1838-1924), homme politique belge ;
 Joseph van Zuylen (1871-1962), homme politique belge ;
 Guillaume-Marie van Zuylen (1910-2004), évêque de Liège ;
 Famille van Zuylen van Nijevelt, famille noble néerlandaise.
 Marie-Mae van Zuilen (1998-), actrice néerlandaise

Toponyme 
 Zuilen, ancienne commune néerlandaise de la province d'Utrecht ;
 Zuilen, quartier de la ville d'Utrecht ;
 Oud-Zuilen, village néerlandais de la commune de Stichtse Vecht ;
 Château de Zuylen, château situé à Oud-Zuilen.

Homonymie de patronyme